Riverton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riverton Historic District (Connecticut), ID-Nr. 07000419
 Riverton Historic District (New Jersey), ID-Nr. 99000271
 Riverton Historic District (Utah), ID-Nr. 03001484
 Riverton Historic District (Virginia), ID-Nr. 02000514